UC, Uc eller uc kan syfta på:

 UC (företag) – kreditupplysningsföretag i Sverige
 University of California – amerikanskt universitet.